Водбарр'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 115 км на південний захід від Діжона, 45 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 86 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 234,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Водбарр'є на сайті французького Національного інституту географії
 Водбарр'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Водбарр'є на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Водбарр'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Водбарр'є на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара